Натуральне число 1066
 1066 рік до нашої ери
 1066 рік нашої ери